Jacobo II de Escocia (en escocés medio: Iames Stewart; Palacio de Holyrood, 16 de octubre de 1430 - Castillo de Roxburgo, 3 de agosto de 1460), fue rey de Escocia desde 1437 hasta su muerte.

Juventud
Jacobo II fue el hijo de Jacobo I de Escocia y de Joan Beaufort (hija de Juan Beaufort, I conde de Somerset y de Margaret Holland), tuvo un hermano gemelo, Alejandro Estuardo, duque de Rothesay, quien murió al poco tiempo de nacer. Los gemelos nacieron el 16 de octubre de 1430, en el Palacio de Holyrood. Jacobo apodado Cara Feroz debido a una marca de nacimiento visible color bermejo sobre su cara.

Reinado
Heredó el trono a los siete años, después del asesinato de su padre en Perth el 21 de febrero de 1437. El asesinato de su padre Jacobo I de Escocia había formado parte de una tentativa de usurpar el poder por Walter Estuardo, I conde de Atholl, que fracasó miserablemente, siendo detenidos y encarcelados por los guardias de Jacobo II, y ejecutados poco tiempo después.

De 1437 a 1439, Archibald Douglas, 5º conde de Douglas, como Teniente-General del reino, encabezó el gobierno. Después de la muerte de este y ante la carencia general de nobles de alto rango en Escocia debido a sus muertes, pérdida o juventud, el poder fue compartido con dificultad entre Guillermo, primer señor de Crichton, Canciller de Escocia (a veces con la cooperación de Jacobo Douglas, 7º conde de Douglas) y el caballero Alejandro Livingston of Callendar, que tenía la posesión del joven Rey como el guardián del Castillo de Stirling.

Desde 1443 Guillermo Douglas, 8º conde de Douglas, dominó el gobierno de Escocia, enfrentando la oposición de la reina Joan Beaufort. En 1445 la reina se murió después de un ataque contra el castillo de Dunbar, dónde se había refugiado.

Jacobo II gobernó efectivamente a partir de 1449. En febrero de 1452 mató al Conde Guillermo con un cuchillo en el Castillo de Stirling, empezando una guerra civil con la Casa de Douglas que duró hasta 1455, cuando un ejército real derrotó a los Douglas en la batalla de Arkinholm, cerca de Langholm.

Apoyó a los Lancaster en la Guerra de las Dos Rosas. Atacó al Castillo de Roxburgh, en manos ingleses, en 1460 después de la Batalla de Northampton. El rey murió durante el asedio, el 3 de agosto, a causa de una explosión de un cañón, debido a la falta de experimentación con objetos que utilizaban pólvora. Fue enterrado en la Abadía de Holyrood.

Familia

Jacobo se casó con María de Güeldres en la Abadía de Holyrood, Edimburgo, el 3 de julio de 1449. Tuvieron 7 hijos:

 Uno nacido muerto, 19 de mayo de 1450. 
 Jacobo Estuardo (1451/1452-1488), futuro rey. 
 Alejandro Estuardo (c. 1454-1485), III duque de Albany. 
 David Estuardo (c. 1456-1457. Fue creado conde de Moray el 12 de febrero de 1456. 
 Juan Estuardo (c. 1459-1479), Duque de Mar y Garioch. 
 Margarita Estuardo. Casó con Guillermo, III Señor Crichton de Auchingoul. Será la madre de Margarita Crichton y suegra de Jorge Leslie, IV conde de Rothes.
 María Estuardo (m. en 1488). Se casó por primera vez con Tomas Boyd, I conde de Arran y en segundas nupcias con James Hamilton, I Señor de Hamilton; sería la madre de James Hamilton, I conde de Arran.

Jacobo II tuvo seis hermanas, a las que casó con varios príncipes de las dinastías europeas.

Ascendencia

Referencias 

Reyes de Escocia
Casa de Estuardo
Escocia, Jacobo 02